Rinderer ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Rinderer (1876–1941), österreichischer Politiker (VF)
 Maya Rinderer (* 1996), österreichische Autorin und Lyrikerin